Japans handbalteam (mannen)
 Japans handbalteam (vrouwen)